László Kovács peut désigner :
 László Kovács, médecin juif hongrois, docteur personnel d'Albert Göring, avec qui il aida des réfugiés juifs à fuir le régime nazi ;
 László Kovács (1933-2007), directeur de la photographie hongrois ;
 László Kovács, chef d'orchestre hongrois ;
 László Kovács (1939-), homme politique hongrois membre de la Commission européenne depuis novembre 2004 ;
 László Kovács (1951-2017), footballeur hongrois ayant participé à la Coupe du monde de football de 1978.

Kovacs